Prunella er et taksonomisk homonym (flertydigt)

 Jernspurve (Prunella) – en slægt af fugle
 Brunelle (Prunella) – en slægt af planter